

Населені пункти та їхні частини

 Боґданець — гміна в Ґожовському повіті Любуського воєводства
 Боґданець — село в гміні Боґданець Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Боґданець — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Боґданець — частина села Юрандув у гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Боґданець — колонія в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Боґданець — осада в гміні Толькмицько Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боґданець — лісова осада в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки